Still Standing (EP) - de Yellowcard
Still Standing (série)

Veja também
I'm Still Standing
Standing Still

Desambiguação